A Matti Keinonen-trófea egy díj a finn jégkorongbajnokságban (Liiga), melyet a legjobb plusz-mínusz mutatóval rendelkező játékos kap.

A díjazottak

Források
 A díjazottak listája a Liiga hivatalos oldalán
 A díjazottak listája

SM-liiga trófeák